Бли́жнее зарубе́жье — возникшее в России в 1992 году после распада СССР собирательное название бывших республик СССР — ныне стран СНГ, а также Прибалтийских республик (Балтийских стран), Украины и Грузии.

В ночь на 8 декабря 1991 года в резиденции Вискули (Белоруссия) лидер РСФСР Б. Н. Ельцин, Президент Украины Л. Кравчук и глава Белоруссии С. Шушкевич подписали Декларацию глав государств об образовании блока СНГ — 11 стран бывшего СССР, без стран Балтии и Грузии. После Референдума о сохранении СССР, за который 17 марта за сохранение державы проголосовало 70% населения, уже летом, 12 июня ввели пост Президента РСФСР. Им был избран Б. Н. Ельцин, за него было отдано 57-59% голосов.  

Среди относимых к «ближнему зарубежью» стран есть и такие, которые не имеют общей границы с Российской Федерацией (Армения, Молдавия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), в то время как некоторые государства, напрямую граничащие с ней, к ближнему зарубежью не относятся (Финляндия, Норвегия, Польша, Монголия, Китай, КНДР). Росстат относит к ближнему зарубежью страны СНГ за исключением России, относя к дальнему зарубежью Грузию, Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, и страны Прибалтики, но данный подход не является общепризнанным.

Термин носит скорее историко-культурный и политический, нежели географический, характер, поскольку он говорит о государствах, ранее входивших в Союз ССР, ныне в основном входящих в СНГ. Несмотря на распространённость термина в России на бытовом уровне, в зарубежной прессе он часто интерпретируется как проявление имперских амбиций России и употребляется в кавычках, что не соответствует отношению в России к данному термину.

История 
Впервые словосочетание «ближнее зарубежье» стало применяться диссидентами в СССР в отношении стран социалистического лагеря. Затем его употребил министр иностранных дел России А. Козырев в отношении бывших республик СССР, а также член президентского совета А. Мигранян, заместитель министра обороны А. Кокошин и другие. В XXI веке это словосочетание употребляется как устойчивое определение.

Примечания 

Содружество Независимых Государств